Кура́хский район (, ) — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Дагестана Российской  Федерации.

Административный центр — село Курах.

География 
Район расположен на юго-востоке горного Дагестана. Граничит на севере с Агульским, на востоке — с Хивским и Сулейман-Стальским, на юго-востоке — с Магарамкентским, на юге — с Ахтынским, на юго-западе — с Рутульским районами Дагестана.

Площадь территории района — 612 км². К району относятся отдалённые равнинные анклавы на территории Дербентского района: полуанклав вокруг группы сёл Аладаш, Арабляр и Моллакент, а также полуанклав вокруг села Кумук.

Южную часть района окаймляет высокогорный Самурский хребет, по гребню которого проходит административная граница с Магарамкентским и Ахтынским районами.

Климат умеренно континентальный. В административном центре (с. Курах) минимальная температура зафиксирована −33 °C, максимальная — до +38 °C.

История 

Постановлением 4-й сессии ДагЦИК от 22.11.1928 г. на территории бывших Курахского и Агульского участков Кюринского округа, с присоединением сел: Чираг Лакского округа и Юхари-Мака, Бурши-Мака и Ашага-Мака Кутур-Кюринского участка Кюринского округа образован Курахский кантон. Постановлением ВЦИК от 3.06.1929 г. кантон преобразован в район.

Постановлением ВЦИК от 1.09.1934 г. путём выделения сельсоветов: Буркиханского, Гоанинского, Дулдугского, Курагского, Ричинского, Тпигского и Хуткульского — образован Агульский район.

Указом ПВС РСФСР от 1.02.1963 г. район ликвидирован, а территория присоединена к Касумкентскому сельскому району.

Указом ПВС РСФСР от 12.01.1965 г. район восстановлен в прежних границах.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 14,17 тыс. чел.
 2035 — 13,14 тыс. чел.

 Национальный состав

В Курахском районе проживают лезгины и агулы. 

В селениях Аладаш, Арабляр и Моллакент, расположенных в качестве эксклава на территории Дербентского района помимо лезгин, также проживают азербайджанцы .
  
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

В результате проведенной Советской властью необдуманной политики по переселению горского населения на равнинные территории, а также из-за разрушительного землетрясения 1966 года, в результате которого были разрушены жилые дома и объекты административного, хозяйственного и культурного назначения, многие жители горных сёл были вынуждены покидать родные края и поселяться на равнине или в городах республики. По этим причинам, а также из-за социально-экономических проблем современности: безработица среди трудоспособного населения района, падение качества жизни, глобальная урбанизация общества и др., из 38 сёл района на сегодняшний день 10 селений являются покинутыми и ещё 17 сёл на гране исчезновения, в том числе: Ахниг, Бахцуг, Сараг, Укуз, Урсун, Хвередж, Хпюк и др.

Все села района расположены в горной природно-климатической зоне республики за исключением сёл Аладаш,  Арабляр и Моллакент, расположенные в равниной зоне. Из 28 жилых сёл на сегодняшний день в 23 проживают лезгины, а в 5 сёлах - агулы (Квардал, Усуг, Укуз, Хвередж, Хпюк).

Территориальное устройство 
Курахский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 14 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 28 сельских населённых пунктов:

Кутаны
Сёла Аладаш, Арабляр и Моллакент, а также Кумук представляют собой полуанклавы Курахского района на территории равнинного Дербентского района, а село Бугдатепе — анклав на территории Магарамкентского района.

Известные уроженцы 
Родившиеся в Курахском районе:

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт администрации Курахского района

Комментарии 
Комментарии